Der Hochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2022 wurde am 15. und 18. Juli 2022 im Hayward Field der Stadt Eugene in den Vereinigten Staaten ausgetragen.

Weltmeisterin wurde die Australierin Eleanor Patterson. Sie gewann vor der Ukrainerin Jaroslawa Mahutschich. Bronze ging an die Italienerin Elena Vallortigara.

Rekorde

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord, gleichzeitig Weltrekord, wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht erreicht. Die beiden erstplatzierten Athletinnen Eleanor Patterson aus Australien (erster Versuch) und Jaroslawa Mahutschich aus der Ukraine (zweiter Versuch) erzielten mit 2,02 m die größte Höhe. Den Rekord verfehlten sie damit um sieben Zentimeter.

Rekordverbesserungen 
Es wurden ein Kontinental- und ein Landesrekord egalisiert.
 Kontinentalrekord (Ozeanienrekord): 2,02 m – Eleanor Patterson (Australien), Finale am 19. Juli
 Landesrekord: 1,96 m – Karmen Bruus (Estland), Finale am 19. Juli

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
16. Juli 2022, 11:10 Uhr Ortszeit (20:10 Uhr MESZ)

Dreißig Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die eigentliche Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 1,95 m. Doch bereits nach Abschluss der Versuche über 1,93 m waren weniger als zwölf Springerinnen – die Mindestanzahl der Finalteilnehmerinnen – noch im Wettbewerb. So konnte die Qualifikation abgebrochen werden und es qualifizierten sich alle Athletinnen, die mindestens 1,90 m ohne Fehlversuch übersprungen hatten (hellgrün unterlegt).

Gruppe A 

Weitere in Qualifikationsgruppe A ausgeschiedene Springerinnen:

Gruppe B 

Weitere in Qualifikationsgruppe B ausgeschiedene Springerinnen:

Finale 

19. Juli 2022, 17:41 Uhr Ortszeit (20. Juli 2022, 2:41 Uhr MESZ)

Bei der Sprunghöhe von 1,98 m waren noch acht der ursprünglich zwölf Finalistinnen im Wettbewerb verblieben. Fünf von ihnen – die Australierin Eleanor Patterson, Jaroslawa Mahutschich aus der Ukraine, die Italienerin Elena Vallortigara, die Usbekin Safina Saʼdullayeva und Nicola Olyslagers (frühere Nicola McDermott, Australien) hatten noch keinen Fehlsprung auf ihrem Konto. Die Ukrainerin Iryna Heraschtschenko war mit einem Fehlversuch bei 1,96 m belastet, die Estin Karmen Bruus hatte drei, die Kasachin Nadeschda Dubowizkaja bereits fünf Fehlsprünge zu verzeichnen. Bei 1,98 m schieden Olyslagers, Bruus und Dubowizkaja aus. Mahutschich, Vallortigara und Heraschtschenko meisterten die Höhe mit ihren jeweils ersten Sprüngen, Patterson zog im dritten Versuch nach. Saʼdullayeva hob sich zwei verbliebene Versuche für die kommenden 2,00 m auf.

Nur die überraschend starke Vallortigara war bei der nun neuen Sprünghöhe im ersten Anlauf erfolgreich und führte damit den Wettbewerb an dieser Stelle mit immer noch weißer Weste alleine an. Patterson, Mahutschich und Heraschtschenko überquerten die Latte mit ihren jeweils zweiten Versuchen, während Safina Saʼdullayeva in ihren verbliebenen zwei Sprüngen erfolglos blieb und damit gemeinsam mit Nicola Olyslagers Fünfte wurde. Karmen Bruus, die mit 1,96 m den estnischen Landesrekord egalisiert hatte, kam auf Rang sieben, Nadeschda Dubowizkaja belegte dahinter den achten Platz.

Fortgesetzt wurde der Wettbewerb bei 2,02 m. Vier verbliebene Konkurrentinnen kämpften um drei Medaillen. Patterson – aufgrund von inzwischen drei Fehlversuchen mit der schlechtesten Ausgangssituation – meisterte die Höhe als einzige Athletin im ersten Anlauf. Mahutschich war im zweiten Durchgang erfolgreich, während Vallortigara und Heraschtschenko dreimal scheiterten und damit ausschieden. Damit hatte sich Elena Vallortigara die Bronzemedaille gesichert, Iryna Heraschtschenko kam auf den medaillenlosen vierten Platz.

Bei 2,04 m war nun Mahutschich in Zugzwang, sie brauchte diese Höhe auf jeden Fall, um Weltmeisterin zu werden, denn die zuvor aufgelegten 2,02 m hatte sie erst mit ihrem zweiten Sprung gemeistert, während ihre Gegnerin Patterson hier ohne Fehlversuch geblieben war. Doch für beide Athletinnen waren 2,04 m diesmal zu hoch. So gewann Eleanor Patterson die Goldmedaille. Mit ihren 2,02 m hatte sie den für Ozeanien bestehenden Kontinentalrekord egalisiert. Die aktuelle Olympiadritte Jaroslawa Mahutschich wurde wie 2019 Vizeweltmeisterin.

Weblinks 
 World Athletics Championships. Timetable/Results by Discipline, worldathletics.org (englisch), abgerufen am 24. August 2022
 Wettkampf-Resultate, Weltmeisterschaften 2022, leichtathletik.de, abgerufen am 24. August 2022
 Women High Jump Relay Athletics XVIII World Championship 2022 Eugene, OR, United States - 15th July - 24th July, todor66.com (englisch), abgerufen am 24. August 2022

Video 
 2022 World Athletics Championships: Australia's Eleanor Patterson wins women's high jump, youtube.com, abgerufen am 24. August 2022

Einzelnachweise 

Hochsprung der Frauen
Leichtathletikwettbewerb in Eugene (Oregon)